Chasse est un nom commun ou un nom propre qui peut référer à :

Sport

Cynégétique 
 Chasse : action, pour un être humain, de chercher et de capturer ou tuer des animaux terrestres.
 La chasse sous-marine ou pêche sous-marine: une forme de pêche et un sport nautique marin, qui consiste à flécher (on dit aussi "tirer" ou "harponner") sous l'eau certains poissons et céphalopodes ainsi qu'à prélever à la main certains crustacés et mollusques.

Jeux de balle 
 Chasse : concept de « gagne-terrain » dans certains jeux de balle ou de ballon (paume, balle au tambourin, ballon au poing, balle pelote, entre autres). Désigne l'endroit, marqué d'un trait, où la balle est arrêtée par un joueur ou sort des limites du jeu.  — La chasse est abandonnée en France en balle au tambourin en 1955 à la suite d'un rapprochement entre les règlements français et italiens du jeu ; elle se pratique toujours en ballon au poing.
 Chasse : c'est, au cricket, l'ensemble des actions effectués par les chasseurs dans le but de limiter le nombre de points marqués par l'équipe adverse ou d'en éliminer l'un des batteurs.

Aviation 
 Chasse, dans l'aviation militaire : mission de combat aérien, protection et poursuite assurée par un avion de chasse (ou « chasseur ») ; unité d'aviation conçue pour cette mission.

Autres usages

Outil 
 Chasse (outil) : outil des tailleurs de pierre.
 Chasse carrée, en serrurerie : une espèce de marteau à deux têtes carrées, dont l'une est acérée et l'autre non, servant à refouler le fer.
 Chasse à biseau : même outil de même usage et de même forme générale, à l'exception de la tête acérée qui est en pente.
 Chasse d'eau : mécanisme de plomberie qui permet de déclencher l'évacuation du contenu de la cuvette des appareils sanitaires à l'aide d'un flux d'eau.

Typographie
 Chasse (typographie) : largeur occupée par un caractère (approches latérales comprises), en typographie.

Objets divers 
 Chasse : charge de poudre noire qui permet la propulsion d'une pièce d'artifice, en pyrotechnie.
 Châsse : cercueil-reliquaire en bois, richement orné.
 Chasse (ou « traînée ») : technique permettant de réaligner les roues directrices selon l'axe de déplacement, dans la suspension d'un véhicule.
 Chasse-mouche : objet pour éloigner les mouches.

Astronomie
 Chiens de chasse : petite constellation boréale sans étoile particulièrement brillante.

Toponyme 

 Belle Chasse (Louisiane) : communauté non-incorporée de l'État américain de la Louisiane, située dans la paroisse des Plaquemines.
 Chasse-sur-Rhône : commune française, située dans le département de l'Isère en région Rhône-Alpes.
 Chasse : gare de triage située sur les communes françaises de Chasse-sur-Rhône (Isère) et de Ternay (Rhône), bombardée le .
Rivière à la Chasse (lac Saint-Jean), un affluent du lac Saint-Jean, coulant dans la municipalité de Sainte-Hedwidge et de Saint-Prime, MRC) Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, au Canada.

Patronyme 
 Barthélemy Chasse (1659-1720), peintre.

Arts et spectacles

Cinéma 
 Chasse aux vedettes : court métrage de Camille Chatelot réalisé en 1961
 Chasse tragique (« Caccia tragica ») : film italien réalisé par Giuseppe De Santis, sorti en 1947
 La Chasse (La Caza) : film espagnol de Carlos Saura, sorti en 1966
 La Chasse (Cruising) : film américain réalisé par William Friedkin, sorti en 1980
 La Chasse au renard : dessin animé de Donald Duck produit par Walt Disney pour RKO Radio Pictures et sorti en 1938
 La Chasse aux diplômes (« The Paper Chase ») : film américain réalisé par James Bridges, sorti en 1973
 Les Chasses du comte Zaroff (« The Most Dangerous Game ») : film américain de Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, sorti en 1932
 La Dernière Chasse (« The Last Hunt ») : western américain de Richard Brooks, sorti en 1956
 Le Temps d'une chasse : film de Francis Mankiewicz produit en 1972
 Paparazzi : Objectif chasse à l'homme (« Paparazzi ») : film américain réalisé par Paul Abascal, sorti en 2004

Télévision 
 Chasse et Pêche : chaîne de télévision thématique française consacrée à la chasse et à la pêche
 La Chasse aux trésors (devenue par la suite « La Chasse aux trésors ») : émission de télévision créée par Jacques Antoine au début des années 1980

Bande dessinée 
 Chasse aux fantômes : album de bande dessinée de Lucky Luke, sorti en 1992
 Les Chasse fourrés : série de bande dessinée sur un scénario d'Antoni Guiral et des dessins de Sempere
 Partie de chasse : bande dessinée scénarisée par Pierre Christin et mise en image par Enki Bilal, sortie en album en 1983

Littérature 
 La Chasse à l'enfant : poème de Jacques Prévert qui évoque la mutinerie d'
 La Chasse au météore : roman de l'écrivain français Jules Verne publié en 1908
 La Chasse au Snark : récit sous forme de poème écrit par Lewis Carroll
 La Chasse aux enfants : roman pour adolescents écrit par Bertrand Solet, publié en 1996
 La Chasse royale : roman de Pierre Moinot publié en 1953 aux éditions Gallimard
 La Grande Chasse : roman, deuxième volume de la version originale américaine de la série La Roue du Temps, de l'écrivain Robert Jordan
 Rituel de chasse (« Grass ») : roman de science-fiction de Sheri S. Tepper publié en 1989
 Une Chasse aux nègres-marrons : texte littéraire de Théodore Pavie paru en langue française dans La Revue des Deux Mondes le 
 Une chasse dangereuse : recueil, composé en 1979 par Jacques Sadoul, de sept nouvelles de science-fiction

Théâtre 
 La Chasse aux corbeaux : comédie-vaudeville en cinq actes d'Eugène Labiche, créée en 1853
 La Chasse aux jobards : vaudeville en un acte d'Eugène Labiche, créé à Paris en 1847
 Monsieur chasse ! : vaudeville de Georges Feydeau en trois actes, créé en 1892

Autre titre d'œuvre 
 La Chasse aux lions : tableau d'Eugène Delacroix
 Livre de chasse : livre de vénerie médiévale composé entre 1387 et 1389 par Gaston Fébus
 Tableau de chasse : deuxième album solo de Claire Diterzi sorti en 2008

Jeux et société

Jeu 
 Chasse à l'as (ou « coucou », ou « as qui court ») : jeu de cartes traditionnel nécessitant un jeu de 32 ou de 52 cartes
 Chasse au trésor : épreuve ludique où les participants doivent trouver un objet ou un document (le « trésor ») dissimulé par les organisateurs ; ne pas confondre avec recherche de trésor.
 Chasse au Wumpus (« Hunt the Wumpus en anglais ») : un des premiers jeux informatiques
 Chasse gardée ! (« Halali! » en allemand) : jeu de société de Rudi Hoffmann, illustré par Franz Vohwinkel

Société 
 Chasse fantastique ou  Chasse-galerie : légende présente dans différents pays sous de nombreux noms et avec des variantes locales
 Chasse-meunet : ancien métier de « valet de meunier », responsable des courses et des transports
 Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) : parti politique français, créé en 
 Chasse photographique : recherche d'images ou de films d'animaux dans leur milieu naturel

Voir aussi